Серге́й Валериа́нович Вое́йков (1861 — после 1937) — русский публицист и правый политический деятель, товарищ председателя Русского Собрания. Член Государственной думы от Тамбовской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян. Землевладелец села Нестерово Елатомского уезда (800 десятин).

Окончил Александровский лицей IX классом с золотой медалью(1881). В течение двух лет служил в Варшавском генерал-губернаторстве, затем — чиновником особых поручений при министре внутренних дел. Дослужился до чина тайного советника (1907).

Писал исторические очерки и рассказы, занимался публицистикой под псевдонимами Нестеров и Древлянин. Издавал правую газету «Тамбовский край» (1907—1916), издавал и редактировал литературные журналы «Нева» (1906—1914) и «Улей» (1912—1914).

Занимался общественной деятельностью: избирался гласным Елатомского уездного и Тамбовского губернского земств, состоял вице-директором канцелярии совета Императорского Человеколюбивого общества. C 1901 года был членом Русского собрания, а в 1905 вступил в Отечественный союз. На выборах в I Государственную Думу баллотировался от него в выборщики по Литейной части Санкт-Петербурга. Также входил в Центральный совет Всероссийского союза земельных собственников. Участвовал в работе Союза Михаила Архангела, входил в редакционную комиссию «Книги русской скорби».

В 1907 году был избран членом III Думы от Тамбовской губернии. Входил во фракцию правых: в 1908 был избран в Совет фракции, а в 1908—1909 годах был товарищем председателя Совета фракции. Был докладчиком по проверке прав членов ГД и председателем 4-го отдела ГД. Состоял секретарем комиссии о путях сообщения, товарищем председателя комиссии по рабочему вопросу, а также членом комиссий: бюджетной, финансовой, по направлению законодательных предположений, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по чиншевому вопросу, для рассмотрения штата Канцелярии Думы, по государственной обороне.

Был членом Всероссийского национального клуба: входил в его издательскую комиссию и редактировал «Известия Всероссийского национального клуба». В апреле 1911 года был избран членом Совета Русского собрания, а в марте 1912 — товарищем председателя РС, однако уже 1 ноября 1912 сложил полномочия члена Совета и товарища председателя РС. Редактировал «Вестник Русского собрания». В 1911 году вступил в Русское окраинное общество.

На выборах в IV Думу был забаллотирован съездом землевладельцев Елатомского уезда.

В Первую мировую войну состоял уполномоченным Министерства земледелия по заготовкам для армии.

После Октябрьской революции в эмиграции. Был директором русской консерватории в Париже, сотрудничал в издании «Последние новости».

Награды 
 Медаль «В память царствования императора Александра III».

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 1978
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008.
 Биография на Хроносе.

Сергей Валерианович
Выпускники Александровского лицея
Члены Русского собрания
Члены Русского окраинного общества
Тайные советники
Члены Государственной думы Российской империи III созыва

Русские эмигранты первой волны во Франции